Михаил Иванович Басалаев (1901 — ?) — советский инженер по радиотехнике, лауреат государственных премий.

Родился в 1901 году.

В 1920—1924 гг. служил в РККА. Там получил специальность радиотехника, по которой потом работал в составе группы, возглавляемой А. Л. Минцем (впоследствии — Бюро мощного радиостроения).

С начала 1930-х гг. — инженер завода им. Коминтерна. Экстерном окончил Московский учебный комбинат связи. За участие в строительстве 500-квт радиостанции им. Коминтерна награждён грамотой ЦИК СССР (17 ноября 1934 г.).

За успешную работу по выполнению правительственного задания по специальному строительству 31 декабря 1939 г. награждён орденом Красной Звезды как главный инженер строительства № 432.

С 1947 г. — начальник лаборатории в Радиотехническом институте АН СССР (РТИАН). Участник советской ядерной программы.

Сталинская премия 1951 года — за участие в проектировании, разработке и изготовлении элементов мощного синхроциклотрона .

Государственная премия СССР 1970 года — за участие в разработке, сооружении и вводе в действие линейного ускорителя протонов на энергию 100 мэв — инжектора Серпуховского протонного синхротрона.

Публикации:
 Получение высокого вакуума в резонаторах линейного ускорителя И-100-инжектора протонного синхротрона на энергию 70 ГЭВ [Текст] / М. И. Басалаев, С. А. Ильевский, К. Г. Мирзоев, В. Г. Рогозинский. — Серпухов : [б. и.], 1971. — 26 с. : ил.; 25 см.

Литература 
 Ежегодник БСЭ, 1971 год.